Моде́ст Корф:
 Корф, Модест Андреевич (1800—1876) — российский историк, директор Публичной библиотеки.
 Корф, Модест Модестович (1843—1933 или 1936) — российский религиозный деятель, один из лидеров движения пашковцев.